FDD steht als Abkürzung für:

 Feature Driven Development, ein Prozessmodell der Softwareentwicklung
 Financial Due Diligence
 Floppy Disk Drive, siehe Diskettenlaufwerk
 frequency division duplexing, ein Verfahren im Funkverkehr, siehe Duplex (Nachrichtentechnik)
 Foundation for Defense of Democracies, ein amerikanisches Institut mit Sitz in Washington DC 
 Fragebogen zur Depressionsdiagnostik nach DSM-IV (FDD-DSM-IV, kurz FDD)
 Frenti Dezenvolvimentu Demokratiku, eine Parteienkoalition in Osttimor

Abkürzung